Кукс — многозначное понятие.

 КУКС (Курсы усовершенствования командного состава) — военные учебные заведения в СССР.

Фамилия 
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс», «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс».
  (род. 1958) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1991).
 Кукс, Джордан — британский пловец, чемпион Островных игр по плаванию на 100 м и в эстафете 4×100 м вольным стилем в составе сборной Островов Кайман (2019).
  (род. 1976) — американский футболист и тренер, обладатель Кубка MLS в составе клуба «Ди Си Юнайтед» (1999), брат Майки Кукса.
  (род. 1995) — австралийский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной лиги Австралазии в составе клуба «Сидней Кингз», сын Эрика Кукса.
  (род. 1981) — американский футболист и тренер, игрок лиги MLS в составе клуба «Ди Си Юнайтед», брат Джуды Кукса.
 Кукс, Райли (род. 1993) — американская легкоатлетка, участница Панамериканских игр в составе национальной сборной (2019).
 Кукс, Роберт Грэм — американский химик.
  (род. 1962) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Хьюстон Ойлерз».
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс».
 Кукс, Эрик — американский и австралийский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной лиги Австралазии в составе клуба «Уоллонгонг Хоукс» и главный тренер клуба (2006—2009), отец Ксавьера Кукса.